Латаки́я (, Эль-Ладикия; , , ) — главный порт Сирии на Средиземном море. Административный центр мухафазы Латакия. Население — 554 000 человек. Губернатор провинции Латакия — Ибрагим Худер Ал-Салем (октябрь 2015).

История 
Известен со времен финикийцев (под названием Рамита). Позднее на его месте существовал греческий город Левке Акта ( «Белый берег»). Селевк I Никатор основал город заново и назвал его Лаодикея (), в честь своей матери. Для различения с другими  город также называли Лаодикея Приморская (, ) или Лаодикея Сирийская. Город разрушался землетрясениями в 494 и 555 годах.

Захвачен арабами в 638 году.

В 1097 году захвачен крестоносцами.

В 1188 году отвоёван назад Саладином.

С XVI века до Первой мировой войны — в составе Османской империи. В период османского господства город населяли преимущественно алавиты, тем не менее среди жителей было достаточное число мусульман и христиан.

После свержения короля Фейсала власть перешла к французам, которые предоставили городу автономию. С 1930 по 1936 — столица санджака Латакия — номинально автономного государства, управляемого Францией при мандате Лиги Наций.

С 1936 года в составе Сирии.

В августе 2011 года в городе произошли военные столкновения между правительственными войсками и сирийской оппозицией.

Культура 
От античного периода в городе сохранились тетрапилон и остатки колоннады, среди памятников более позднего времени — несколько христианских храмов V—VI веков и мечетей XIV—XVIII веков.

Развалины древнего города Угарит, где были найдены древнейшие алфавитные письмена, находятся в 16 км к северу. В самом городе имеется небольшой музей (работает в первой половине дня, выходной — вторник).

Туризм и отдых 
В районе Латакии имеется ряд морских пляжей, в том числе морской курорт Шатт аль-Азрак — «Лазурный берег». Купальный сезон на неглубоких водах и песчаных пляжах длится с мая по ноябрь.

Население 
В Латакии проживает наибольшее число алавитов во всей Сирии. Известные уроженцы Латакии — Хафез аль-Асад, Ханна Мина, Изз ад-Дин аль-Кассам.

Латакия также является столицей одноимённой мухафазы.

До 1991 года здесь располагалась база Средиземноморской эскадры ВМФ СССР.

С 2015 года на базе аэродрома Хмеймим располагается база ВВС России.

Климат

Транспорт 
В 25 км от города расположен аэропорт Латакия.

Внутригородской общественный транспорт включает в себя только автобусы и такси.

Города-побратимы 
 / Ялта,

См. также 
 Осада Латакии
 Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии

Примечания

Литература 
 Густерин П. В. Города Арабского Востока. — : Восток—Запад, 2007. — 352 с. — (Энциклопедический справочник). — 2000 экз. — ISBN 978-5-478-00729-4.

Ссылки 
 Фото Латакии от Министерства туризма Сирии

 
Порты Средиземного моря
Города мухафазы Латакия